Westerterptocht, een hoofdwatergang in Wieringermeer
 Oosterterptocht, een kanaal in Wieringermeer